Die Fuhua Group China Open 2018 waren ein Snookerturnier der Saison 2017/18, das vom 1. bis 8. April im Beijing University Students’ Gymnasium der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen wurde. Neuer Namenssponsor ab diesem Jahr wurde die ortsansässige Fuhua Culture Tourism Development Ltd. Co.

Titelverteidiger war der Weltranglistenerste Mark Selby. Er erreichte erneut das Finale und sicherte sich mit einem 11:3-Sieg über Barry Hawkins seinen zweiten China-Open-Titel in Folge. Es war sein dritter Titel in vier Jahren und sein 25. Turniersieg auf der Snooker Main Tour.

Gleich zweimal wurde in diesem Turnier ein Maximum Break erzielt. Rekordhalter Ronnie O’Sullivan erhöhte seine Gesamtzahl auf 14 und Stuart Bingham gelang auch schon zum vierten Mal das „perfekte Break“ von 147 Punkten.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Preisgeld fast verdoppelt. Die China Open sind nach der Weltmeisterschaft das zweite Turnier, das die Marke von 1 Million £ an Prämien erreicht. Der Sieger bekommt bspw. 225.000 statt 85.000 £, der Zweite 90.000 statt 35.000 £. Weniger stark stieg die Einstiegsprämie: Wer sich für das Hauptturnier qualifiziert, aber in Runde 1 ausscheidet bekommt 5.000 £, das sind 1.000 £ mehr als 2017.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 35.000 £. 

Ronnie O’Sullivan und Stuart Bingham haben beide jeweils ein Maximum Break erzielt und teilen sich daher das Preisgeld von zusammen 42.000 £ (einschl. "Höchstes Break") je zur Hälfte.

Finalrunde 
Nicht nur das Preisgeld hatte sich erheblich erhöht, auch die Turnieranforderungen stiegen deutlich. Die ersten vier Runden wurden nicht mehr im Best-of-9-, sondern im Best-of-11-Modus gespielt. Das Halbfinale war Best-of-19 und damit war es das einzige Turnier außer der Weltmeisterschaft, bei dem sich bereits die Vorschlussrunde über zwei Sessions erstreckte. Es war auch das einzige normale Turnier mit einem Finale über 11 Gewinnframes (Best-of-21).

Finale 
Während Barry Hawkins zum ersten Mal in Peking in Finale stand, war es für Mark Selby bereits das fünfte China-Open-Endspiel. In einem einseitigen Match ging Hawkins zwar 1:0 in Führung, dann gewann Selby aber 5 Frames in Folge und ging schließlich mit einem klaren 8:2-Vorsprung aus der Nachmittagssession. Am Abend kam Hawkins gar nicht dazu, eine Aufholjagd zu starten, und er lag nach zwei hohen Breaks des Titelverteidigers schnell mit 2:10 zurück. Einen umkämpften Frame konnte er sich noch sichern, dann schloss Selby mit dem höchsten Break des Matches von 132 Punkten zum 11:3-Sieg ab. Mit seinem dritten Sieg bei dem Turnier zog er mit Rekordtitelträger Mark Williams gleich.

Qualifikation 
Wie schon zuvor beim Shanghai Masters gab es inklusive der vier Wildcard-Spieler des chinesischen Verbands mehr als 128 Teilnehmer. Deshalb musste auch hier eine Vorqualifikation angesetzt werden, damit für die eigentliche Qualifikationsrunde 128 Spieler übrig blieben.

Gut zwei Monate vor dem Hauptturnier fand die Qualifikation im nordenglischen Barnsley statt. Vom 27. bis 30. Januar 2018 wurde aber nur ein Teil der Partien ausgetragen. Die beiden Topspieler der Weltrangliste Mark Selby und Ronnie O’Sullivan und die beiden besten chinesischen Spiel Ding Junhui und Liang Wenbo spielten ihre Partien erst in Peking, auch die drei Wildcard-Matches und die davon abhängigen Qualifikationsmatches fanden erst im April vor dem Hauptturnier statt (insgesamt 10 Partien).

Geändert hatte sich auch der Spielmodus, Best of 11 (6 Gewinnframes) galt für alle Partien. Im Vorjahr genügten noch 5 gewonnene Frames zum Sieg.

Wildcard-Runde

Qualifikationsrunde

|

|}
|}
|}

WC = Wildcard-Spieler
kl. = kampflos

Century-Breaks

Qualifikation

Hauptrunde 
32 Spieler erzielten im Hauptturnier insgesamt 79 Century-Breaks. Gleich zweimal gab es das höchstmögliche reguläre Break von 147 Punkten für Ronnie O’Sullivan, der trotzdem sein Erstrundenmatch verlor, und für Stuart Bingham in Runde 2, der es noch bis ins Viertelfinale schaffte. Turniersieger Mark Selby zeigte mit 10 Breaks von mindestens 100 Punkten mit Abstand das beste Break-Building.

Quellen 

Billardturnier in Peking
2018
Snookerveranstaltung 2018